Ivanka oder Ivánka steht für:

 Ivanka pri Dunaji (ehemals Ivánka), Gemeinde im Okres Senec, Slowakei
 Ivanka pri Nitre (ehemals Ivánka), Gemeinde im Okres Nitra, Slowakei

Ivanka ist die Koseform des weiblichen Vornamens Ivana, siehe → Ivanka (Vorname)

Ivánka ist der Familienname folgender Personen:
 Endre von Ivánka (1902–1974), österreichischer Klassischer Philologe und Byzantinist
 Mária Ivánka-Budinsky (* 1950), ungarische Schachspielerin